Brooks Macek (né le  à Winnipeg dans la province de Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien et allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

Il est choisi par les Red Wings de Détroit au sixième tour,  rang au total, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010.

Il remporte la DEL 2017 et 2018 avec l'EHC Munich.

Il remporte la médaille d'argent avec l'équipe nationale d'Allemagne lors des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Americans de Tri-City || LHOu || 60|| 8|| 16|| 24|| 24|| 11|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2009-2010 || Americans de Tri-City || LHOu || 72|| 21|| 52|| 73|| 26|| 21|| 6|| 11|| 17|| 17
|-
| 2010-2011 || Americans de Tri-City || LHOu || 38|| 8|| 16|| 24|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Hitmen de Calgary || LHOu || 25|| 5|| 12|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Hitmen de Calgary || LHOu || 54|| 14|| 24|| 38|| 19|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013 || Hitmen de Calgary || LHOu || 70|| 32|| 48|| 80|| 30|| 17|| 6|| 8|| 14|| 8
|-
| 2013-2014 || Iserlohn Roosters || DEL || 50 || 13 || 21 || 34 || 6 || 9 || 5 || 1 || 6 || 2
|-
| 2014-2015 || Iserlohn Roosters || DEL || 52 || 17 || 22 || 39 || 4 || 7 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Iserlohn Roosters || DEL || 52 || 21 || 18 || 39 || 28 || 6 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| 2016-2017 || EHC München || DEL || 51|| 17 || 10|| 27|| 14|| 14|| 6|| 11|| 17|| 2
|-
| 2017-2018 || EHC München || DEL || 50|| 26|| 18|| 44|| 10|| 17|| 8|| 7|| 15|| 4
|-
| 2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH || 64|| 26|| 34|| 60|| 12|| 17|| 5|| 1|| 6|| 8
|-
| 2019-2020 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 61|| 24|| 22|| 46|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2020-2021 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 57|| 17|| 11|| 28|| 28|| 5|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2021-2022 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 38|| 15|| 17|| 32|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || || || || || ||

Trophées et honneurs personnels

DEL 
2017-2018 : termine meilleur buteur de la saison régulière.

Références 

Naissance en mai 1992
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du EHC Munich
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand